Der EU-Führerschein ist ein innerhalb der Europäischen Union einheitlich gültiger Führerschein, der seit 2013 gilt und in jedem EU-Mitgliedsstaat erworben werden kann.

Richtlinien 
Wer einen EU-Führerschein besitzt, weist damit nach, dass er laut der EU-weiten Vorschriften die Fahrerlaubnis für ein Kraftfahrzeug erworben hat. Dieser Führerschein wird in jedem europäischen Mitgliedsstaat anerkannt, außerdem in Island, Liechtenstein und Norwegen.

Entsprechend  der EU-Verordnung zum EU-Führerschein müssen bis spätestens 2033 alle Papier- und Scheckkartenführerscheine in einen EU-Führerschein umgetauscht werden.

Siehe auch 

 Führerschein (EU-Recht)

Weblinks

Einzelnachweise 

Führerschein